O societate cu răspundere limitată (abreviată curent ca S.R.L. ori SRL) este o formă legală de companie, o anumită formă de persoană juridică, care are o răspundere limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este o formă hibridă de business având caracteristici atât ale unui parteneriat cât și ale unei corporații, fiind mai flexibilă decât alte forme de societăți comerciale și mai adecvată pentru un proprietar unic sau pentru un număr mic de membri.

Terminologie

Flexibilitate

Management

Taxare

Avantaje

Dezavantaje

Istoric după țară

Albania

Belgia

Bosnia și Herțegovina

Brazilia

Bulgaria

Canada

Chile

Columbia

Croația

Republica Cehă

Denemarca

Egipt

Elveția

Estonia

Germania 
În Germania, Societatea cu răspundere limitată este numită Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abreviat GmbH).
Societatea cu răspundere limitată, este după dreptul German, o persoană juridică a Dreptului Privat și aparține Societăților Capitale (corporațiilor). Societatea cu răspundere limitată Germania a fost în toată lumea prima formă cu răspundere limitată a unei Corporații. Între timp a urmat în celelalte țări introducerea unei asemenea forme de Societăți (cu răspundere limitată).  Crearea societăților comerciale de tipul LLC din Statele Unite ale Americii, a fost inspirată de structura economică a Societăților cu răspundere limitată din Germania.

Italia

Japonia

Letonia

Lituania

Macedonia

Mexic

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

Republica Moldova 

Legislația Republicii Moldova denumește societatea cu răspundere limitată ca Societate cu Răspundere Limitată, abreviată ca "S.R.L.", având regulat numărul de membri între unul și 50, dintre care cel puțin unul trebuie să fie un membru fondator. Nu există nici o restricție câți membri fondatori pot exista, putând exista între minimum unul, obligatoriu, până la maximum 50 membri.

Polonia

România 

În România, acest tip de entitate economică există din 1990, având numele titlului articolului, Societate cu răspundere limitată, (abreviată, S.R.L., sau SRL). Proprietarul sau proprietarii companiei sunt răspunzători în fața legii doar cu capitalul de start al companiei, a cărui valoare minimă este de cel puțin de 200 de lei. Din cauza acestei limitări a răspunderii legale, fiecare SRL trebuie să indice clar acest capital de start în orice relație economică cu orice partener, pentru ca partenerul sau partenerii de afaceri să știe exact acoperirea maximă a oricărei activități economice.

Rusia

Serbia

Slovacia

Slovenia

Statele Unite ale Americii

Suedia

Ucraina

Ungaria

Vezi și 

 Tipuri de societăți comerciale care funcționează în România
 GmbH, formă de societate cu răspundere limitată din țările de limbă germană
 Limited liability
 LLP
 Series LLC
 Types of business entity
 Uniform Limited Liability Company Act

Referințe 

Tipuri de companii
Persoane juridice